Frédéric Balekdjian (, Raincy) est un réalisateur et scénariste français d'origine arménienne.
Anton Balekdjian, né le  est un acteur français d'origine arménienne, fils du précédent.
Patronyme arménien